Cantonul Pacy-sur-Eure este un canton din arondismentul Évreux, departamentul Eure, regiunea Haute-Normandie, Franța.

Comune 

|-
| Aigleville || align="right" | 248 || align="right" | 27120 || align="right" | 27004
|-
| Boisset-les-Prévanches || align="right" | 392 || align="right" | 27120 || align="right" | 27076
|-
| Boncourt || align="right" | 124 || align="right" | 27120 || align="right" | 27081
|-
| Breuilpont || align="right" |  || align="right" | 27640 || align="right" | 27114
|-
| Bueil || align="right" |  || align="right" | 27730 || align="right" | 27119
|-
| Caillouet-Orgeville || align="right" | 367 || align="right" | 27120 || align="right" | 27123
|-
| Chaignes || align="right" | 252 || align="right" | 27120 || align="right" | 27136
|-
| Cierrey || align="right" | 796 || align="right" | 27930 || align="right" | 27158
|-
| Le Cormier || align="right" | 339 || align="right" | 27120 || align="right" | 27171
|-
| Croisy-sur-Eure || align="right" | 233 || align="right" | 27120 || align="right" | 27190
|-
| Fains || align="right" | 327 || align="right" | 27120 || align="right" | 27231
|-
| Gadencourt || align="right" | 343 || align="right" | 27120 || align="right" | 27273
|-
| Hardencourt-Cocherel || align="right" | 235 || align="right" | 27120 || align="right" | 27312
|-
| Hécourt || align="right" | 294 || align="right" | 27120 || align="right" | 27326
|-
| Ménilles || align="right" |  || align="right" | 27120 || align="right" | 27397
|-
| Merey || align="right" | 260 || align="right" | 27640 || align="right" | 27400
|-
| Neuilly || align="right" | 120 || align="right" | 27730 || align="right" | 27429
|-
| Pacy-sur-Eure || align="right" |  || align="right" | 27120 || align="right" | 27448
|-
| Le Plessis-Hébert || align="right" | 345 || align="right" | 27120 || align="right" | 27465
|-
| Saint-Aquilin-de-Pacy || align="right" | 529 || align="right" | 27120 || align="right" | 27510
|-
| Vaux-sur-Eure || align="right" | 240 || align="right" | 27120 || align="right" | 27674
|-
| Villegats || align="right" | 297 || align="right" | 27120 || align="right" | 27689
|-
| Villiers-en-Désœuvre || align="right" | 802 || align="right" | 27640 || align="right" | 27696
|}
 
 

Cantoane în Eure